Als Borel-Raum wird in der Maßtheorie bezeichnet:
 allgemein ein Messraum, siehe Messraum (Mathematik)
 eine Messraum, versehen mit der Borelschen σ-Algebra als σ-Algebra, siehe Borelsche σ-Algebra
 ein messbarer Raum, der Borel-isomorph zu einer Borel-Menge der reellen Zahlen ist, siehe Borel-Isomorphie

Siehe auch:
 Standard-Borel-Raum